Чжань Хаоцін і Анабель Медіна Гаррігес були чинними чемпіонками, але Чжань вирішила того року не брати участі, а Медіна Гаррігес вирішила взяти участь у турнірі в Страсбургу.
Кікі Бертенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Аояма Сюко і Рената Ворачова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Nurnberger Versicherungscup, парний розряд
2016
2016 у німецькому спорті